Чемпионат мира по водным видам спорта 1978 года — III чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой FINA прошел в Западном Берлине с 20 по 28 августа.

Таблица медалей

Плавание

Мужчины

Женщины 

WR — рекорд мира; CR — рекорд чемпионатов мира

Синхронное плавание

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Водное поло

Ссылки 

1978
Международные соревнования по водному поло в Германии
Международные соревнования по плаванию в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине
Август 1978 года
Чемпионат мира по водным видам спорта 1978
Международные соревнования по прыжкам в воду в Германии
Чемпионаты мира в ГДР